Katie Nageotte (Cuyahoga Heights, 13 de junho de 1991) é uma atleta norte-americana especializada no salto com vara. Foi campeã olímpica em Tóquio 2020,  campeã mundial em Eugene 2022 e medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de 2019 em Lima, Peru. Sua melhor marca pessoal é 4,95 m.

Ver também
Lista dos campeões olímpicos de atletismo

Atletas dos Estados Unidos 
Saltadores dos Estados Unidos 
Atletas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020
Campeões olímpicos dos Estados Unidos